AUJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ambunti (Papua Nuova Guinea)
 auj – codice ISO 639-3 della lingua augila